Ранчо Сан Игнасио има више значења:

 Ранчо Сан Игнасио (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Сан Игнасио (Земпоала), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ранчо Сан Игнасио (Тетекала), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ранчо Сан Игнасио (Текамачалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику